Landtagswahlkreis 32 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

in Baden-Württemberg:
 Landtagswahlkreis Rastatt (seit 1976)
 Landtagswahlkreis Mannheim-Stadt II (1956 bis 1972)

in Brandenburg:
 Landtagswahlkreis Märkisch-Oderland II (seit 2004)
 Landtagswahlkreis Oder-Spree III – Frankfurt (Oder) II (1994 und 1999)
 Landtagswahlkreis Beeskow – Frankfurt/Oder II – Eisenhüttenstadt, Land (1990)

in Hessen:
 Wahlkreis Main-Taunus I (seit 1983)
 Wahlkreis 32 (Hessen, 1970–1982)
 Wahlkreis 32 (1950 bis 1966), siehe Liste der Landtagswahlkreise in Hessen #Liste der Wahlkreise zwischen 1950 und 1966

in Mecklenburg-Vorpommern:
 Landtagswahlkreis Ludwigslust-Parchim V (seit 2016)
 Landtagswahlkreis Parchim II (1994 bis 2011)
 Landtagswahlkreis Neustrelitz (1990)

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Neustadt/Wunstorf (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Garbsen/Wedemark (2008 bis 2017)
 Landtagswahlkreis Hannover-List (2003)
 Landtagswahlkreis Sarstedt (1982 bis 1998)
 Landtagswahlkreis Zellerfeld (1947 bis 1978)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Wuppertal I (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Wuppertal II (2005 bis 2017)
 Landtagswahlkreis Rhein-Sieg-Kreis IV (2000)
 Landtagswahlkreis Bonn II (1995)
 Landtagswahlkreis Bonn III (1990)
 Landtagswahlkreis Bonn II (1980 und 1985)
 Landtagswahlkreis Rheydt (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Mönchengladbach I – Viersen (1962)
 Landtagswahlkreis Mönchen-Gladbach I – Viersen (1958)
 Landtagswahlkreis M.Gladbach-Nord – Viersen (1947 bis 1954)

in Rheinland-Pfalz:
 Wahlkreis Worms (seit 1991)

in Sachsen:
 Wahlkreis Leipzig 6 (seit 2014)
 Wahlkreis Delitzsch (1994 bis 2009)
 Wahlkreis Bautzen I (1990)

in Sachsen-Anhalt:
 Landtagswahlkreis Querfurt (seit 2021)
 Landtagswahlkreis Eisleben (2016)
 Landtagswahlkreis Hettstedt (2006 und 2011)
 Landtagswahlkreis Quedlinburg (1994 bis 2002)
 Landtagswahlkreis Halle, Altstadt III (1990)

in Schleswig-Holstein:
 Landtagswahlkreis Lübeck-West (seit 2017)
 Landtagswahlkreis Lübeck-Ost (2012)
 Landtagswahlkreis Stormarn (2005 und 2009)
 Landtagswahlkreis Segeberg-West (1992 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Oldenburg (1967 bis 1988)
 Landtagswahlkreis Eutin-Nord (1954 bis 1962)
 Landtagswahlkreis Pinneberg-Ost (1950)
 Landtagswahlkreis Pinneberg-Elmshorn (1947)

in Thüringen:
 Wahlkreis Weimar II (seit 2014)
 Wahlkreis Weimar (1994 bis 2009)
 Wahlkreis Saalfeld (1990)